Мераб Шалвович Тавадзе (род. 9 июля 1942) — грузинский актёр и кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР (1982).

Биография 
Мераб Тавадзе родился 9 июля 1942 в Тбилиси.

Окончил актёрский (1963) и режиссёрский (1979) факультеты Грузинского театрального института имени Ш. Руставели.

В 1963—1978 — актёр Грузинского театра имени Ш.Руставели (в 1967—1969 — Государственного театра имени К. Марджанишвили).

С 1978 — режиссёр киностудии «Грузия-фильм».

Фильмография

Актёрские работы 
 1962 — Морская тропа
 1963 — Куклы смеются
 1965 — Пьер — сотрудник милиции
 1965 — Срок истекает на рассвете
 1982 — Возвращение Баттерфляй — Джакомо Пуччини

Режиссёрские работы 
 1979 — Пропасть
 1982 — Молодыми остались навсегда (Я вернусь)
 1987 — Браво, Альбер Лолиш!
 1991 — Дорога
 2001 — По винтовой лестнице

Награды 
 Народный артист Грузинской ССР (1982).
 Заслуженный артист Грузинской ССР (1979).
 Почётный гражданин Тбилиси (2017).

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20070301200843/http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p5076

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Персоналии:Грузия-фильм
Почётные граждане Тбилиси
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР